
Республика Сейшельские Острова в административном отношении делятся на двадцать пять округов (), все они находятся на группе собственно Сейшельских островов, также называемых «Внутренними островами» или «гранитными островами». «Внешние острова» (Коралловые острова, ) не разделены на округа, являясь таким образом невключённой территорией. Округа распределены следующим образом:

 8 округов включает Большая Виктория — столичная область на острове Маэ (отмечены красными цифрами на карте Маэ); 
 14 округов находятся в сельской части острова Маэ;
 2 округа на острове Праслен;
 1 округ на острове Ла-Диг (включая малые острова вокруг него).

Между 1991 и 1993 годами бывшие тогда 23 округа управлялись местными правительствами, члены которых избирались населением. С 1993 года округа управляются управляющими, назначаемыми центральным правительством. В 1998 году были созданы два новых округа — Рош-Кайман и Ле-Мамель — в основном на осушённых землях с некоторыми частями, переданными из округа Плезанс. Тогда же округ Анс-Луи (Anse Louis) был переименован в О-Кап.

Таблица округов 

1) Номера соответствуют кодам ISO для округов с 01 по 23.
2) Не входят ни в один округ.

См. также 
 Населённые пункты Сейшел

Примечания

Ссылки 
 Current District Population Statistics
 District Statistics, with area figures
 Regions of Mahé
 Electoral Districts (pdf) на сайте Virtual Seychelles (official website of the Republic of Seychelles)
 Coats of Arms of Seychelles Districts

 
Списки:Сейшельские острова